Mejzlíková ist der Familienname folgender Personen:

 Adéla Mejzlíková (* 1987), tschechische Hockeyspielerin 
 Alena Mejzlíková (Alena Mejzlíková-Kyselicová; * 1957), slowakisch-tschechische Hockeyspielerin

 Šárka Mejzlíkova, tschechische Sprachwissenschaftlerin 
 Tereza Mejzlíková (* 1987), tschechische Hockeyspielerin